Грант-Парк, также Грант-парк — может означать:

Парки 
 Грант-парк — большой городской парк в Чикаго, штат Иллинойс, США.
  — старейший городской парк в Атланте, штат Джорджия, США.

Населённые пункты 
 Грант-Парк — деревня в округе Канкаки, штат Иллинойс, США.
  — район в городе Тампа, штат Флорида, США.
  — район и общественный парк в Портленде, штат Орегон, США.

См. также 
 Гарант-Парк-Телеком